Александр Можайский: Можайский, Александр Александрович (1863—1922) — член IV Государственной думы от Вологодской губернии, сын А. Ф. Можайского.
 Можайский, Александр Сергеевич (1922—2012) — советский инженер-строитель, Герой Социалистического Труда.
 Можайский, Александр Фёдорович (1825—1890) — российский контр-адмирал, пионер авиации.